Вейт Рудольф Валентин (; 25 марта 1885, Франкфурт-на-Майне — 12 января 1947, Вашингтон, округ Колумбия) — немецкий историк и архивист, автор классического двухтомника «Geschichte der deutschen Revolution von 1848—1849».

Биография 
Вейт Рудольф Валентин родился в семье историка искусства, профессора Вейта Георга Филиппа Леонарда Валентина (Veit Georg Philipp Leonhard Valentin, 1842—1900) и его жены Каролины (1855—1923). После окончания средней школы Вейт-младший изучал историю: в 21 год, под руководством Эриха Маркса (Erich Marcks, 1861—1938), он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Революция 1848—1849 годов» (Die Revolution von 1848/49). В 1910 году в университете Фрайбурга Валентин стал доктором наук за исследование о жизни принца Карла Лейнингена. После этого Вейт Валентин стал приват-доцентом, а в 1916 году — экстраординарным профессором.

23 октября 1914 Валентин был среди лиц, подписавших «Заявление преподавателей высшей школы Германской империи»: он не разделял идею «роковой вражды» () между Германской империей и Великобританией. Конфликтовал с проректором Фрайбургского университета, историком Георгом фон Беловым: до конца жизни никогда не получал предложения занять позицию полного профессора в университете Германии. С 1918 года член Вейт Валентин входил в Немецкую демократическую партию (DDP), союз Рейхсбаннер и являлся сотрудником Лиги по правам человека (Liga für Menschenrechte). С 1920 года работал в Национальном архиве в Потсдаме и читал лекции в Берлинской школе экономики, а кроме того — исследовал биографии Фридриха II и Отто фон Бисмарка. В 1930—1931 годы Валентин опубликовал двухтомную историю немецкой революции 1848—1849, ставшую классической. После начала национал-социалистической диктатуры в Германии, Валентин эмигрировал в Лондон: преподавал в Университетском колледже. В 1939 году его германское гражданство было аннулировано, а сам он эмигрировал в Соединенные Штаты, где начал работать в Библиотеке Конгресса.

Работы 
 Politisches, geistiges und wirtschaftliches Leben in Frankfurt am Main vor dem Beginn der Revolution von 1848/49. Union Deutscher Verlag, Stuttgart 1907 (Zugleich: Heidelberg, Phil. Diss. 1907) — также: Frankfurt am Main und die Revolution von 1848/49. Cotta, Stuttgart u. a. 1908.
 Fürst Karl Leiningen und das deutsche Einheitsproblem. Cotta, Stuttgart u. a. 1910 (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Univ., Habil.-Schr., 1910).
 Die Mächte des Dreiverbandes. Oldenbourg, München u. a. 1914.
 Bismarck und seine Zeit (= Aus Natur und Geisteswelt 500). Teubner, Leipzig u. a. 1915.
 Belgien und die grosse Politik der Neuzeit (= Weltkultur und Weltpolitik. Deutsche und österreichische Schriftenfolge. Deutsche Folge Bd. 1). Bruckmann, München 1915.
 Kolonialgeschichte der Neuzeit. Ein Abriss. Mohr, Tübingen 1915.
 mit Max Frischeisen-Köhler, Joseph Jastrow, Eduard Freiherrn von der Goltz, Gustav Roloff und Franz von Liszt: Das englische Gesicht. England in Kultur, Wirtschaft und Geschichte (= Männer und Völker. Bd. 3, ). Ullstein, Berlin u. a. 1915.
 Graf Reventlow als Geschichtsschreiber. In: Preußische Jahrbücher. Bd. 165, 1916, , S. 243—252 (Auch Sonderabdruck. Mit der Antwort des Grafen Reventlow und einem Schlußwort. Preuss, Berlin 1916).
 Entente und Neutralität. Hirzel, Leipzig 1917.
 Die 48er Demokratie und der Völkerbundgedanke (= Monographien zum Völkerbund. Bd. 2). Engelmann, Berlin 1919.
 Die erste deutsche Nationalversammlung. Eine geschichtliche Studie über die Frankfurter Paulskirche. Oldenbourg, München u. a. 1919.
 Das erste deutsche Parlament und wir (= Deutsche Revolution. Bd. 10). Klinkhardt, Leipzig 1920.
 Geschichte des Völkerbundgedankens in Deutschland. Ein geistesgeschichtlicher Versuch. Engelmann, Berlin 1920.
 Deutschlands Außenpolitik von Bismarcks Abgang bis zum Ende des Weltkrieges. = Deutschlands Aussenpolitik, 1890—1918. Deutsche Verlags-Gesellschaft für Politik und Geschichte, Berlin 1921.
 Baden und Preussen im Jahre 1894. In: Ludwig Bergsträßer u. a. (Hrsg.): Von staatlichem Werden und Wesen. Festschrift Erich Marcks zum 60. Geburtstage. Cotta, Stuttgart u. a. 1921, S. 103—122 (Neudruck. Scientia-Verlag, Aalen 1981, ISBN 3-511-10086-0).
 Zur Vorgeschichte des Waffenstillstandes 1918. In: Historische Zeitschrift. Bd. 134, 1926, S. 56-66.
 Die politischen Parteien in Deutschland. In: Teubners Handbuch der Staats- und Wirtschaftskunde. Abteilung 1: Staatskunde. Bd. 2, H. 1, 1926, , S. 24-47.
 als Herausgeber: Heinrich von Treitschke: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. 2 Bände. Erich Reiss, Berlin 1927.
 Friedrich der Große. Mit vielen zum Teil bisher unveröffentlichten Bildern aus der Zeit. Erich Reiss, Berlin 1927.
 mit Ottfried Neubecker: Die deutschen Farben. Geleitwort von Edwin Redslob. Quelle & Meyer, Leipzig 1929.
 Geschichte der deutschen Revolution von 1848—1849. 2 Bände. Ullstein, Berlin 1930—1931 (Neudruck. Beltz Quadriga, Weinheim u. a. 1998, ISBN 3-88679-301-X);
 Band 1: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments.
 Band 2: Bis zum Ende der Volksbewegung von 1849.
 Das Hambacher Nationalfest. (1832—1932). HPV — Historisch-Politischer Verlag, Berlin 1932 (Neudruck. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main u. a. 1982, ISBN 3-7632-2682-6).
 Bismarcks Reichsgründung im Urteil englischer Diplomaten. Elsevier, Amsterdam 1937.
 Weltgeschichte Völker, Männer, Ideen. Kiepenheuer & Witsch, Köln u. a. 1939 (Zugleich Longmans, Green & Co., New York 1939; Lange, Amsterdam 1939 (in zwei Bänden)).
 Bismarck und Lasker. In: Journal of Central European affairs. Bd. 3, 1943/1944, , S. 400—415
 A new world citizenship. In: Contemporary review. Bd. 166, 1944, , S. 212—219.
 The German people. Their history and civilization from the Holy Roman Empire to the Third Reich. Knopf, New York 1946.
 Geschichte der Deutschen. Pontes-Verlag, Berlin 1947.

Литература 
 Bernd Faulenbach: Valentin, Veit (1885—1947). In: Rüdiger vom Bruch, Rainer A. Müller (Hrsg.): Historikerlexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (= Beck’sche Reihe. Bd. 405). Beck, München 1991, ISBN 3-406-33997-2, S. 326 ff.
 Elisabeth Fehrenbach: Veit Valentin. In: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.): Deutsche Historiker (= Kleine Vandenhoeck-Reihe. Bd. 331—333, ZDB-ID 255845-2). Band 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1971, S. 69-85.
 Heino Hermanns: Der Historiker Veit Valentin zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus. 2000 (Magisterarbeit, Universität Kiel, 2000).
 Siegfried Mielke (Hrsg.) unter Mitarbeit von Marion Goers, Stefan Heinz, Matthias Oden, Sebastian Bödecker: Einzigartig — Dozenten, Studierende und Repräsentanten der Deutschen Hochschule für Politik (1920—1933) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Lukas-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-86732-032-0, S. 377 f. (Kurzbiographie).
 Klaus Seidl: Veit Valentin im Exil. Überlegungen zur Biographie eines «refugee scholar». In: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 27 (2015), S. 183—203.
 Volker Ullrich: Buch im Gespräch: Veit Valentin «Geschichte der deutschen Revolution 1848—1849». In: Die Zeit. 19. Februar 1998, S. 40.
 Hans-Ulrich Wehler: Staatsgeschichte oder Gesellschaftsgeschichte? Zwei Außenseiter der deutschen Historikerzunft: Veit Valentin und Ludwig Quidde. In: Helmut Berding u. a. (Hrsg.): Vom Staat des Ancien Régime zum modernen Parteienstaat. Festschrift für Theodor Schieder zu seinem 70. Geburtstag. Oldenbourg, München u. a. 1978, ISBN 3-486-48431-1, S. 349—368.
 Ralf Zerback: Der Meistererzähler. In: Die Zeit. 13. März 2014, S. 21 (online).

Примечания

Ссылки 
 

Историки Германии
Историки XX века
Члены Немецкой демократической партии